Алексей Иванович Введенский:
 Введенский, Алексей Иванович (1861—1913) — российский богослов, философ, публицист.
 Введенский, Алексей Иванович (1898—1972) — российский ботаник, исследователь флоры Средней Азии.